Jardim Europa puede hacer referencia a:
 Jardim Europa - barrio de la ciudad de Belo Horizonte.
 Jardim Europa - barrio de la ciudad de Porto Alegre.
 Jardim Europa - barrio de la ciudad de São Paulo.
 Jardim Europa - barrio de la ciudad de Volta Redonda.
 Jardim Europa - barrio de la ciudad de Uberlândia.